Die Abfahrt der Männer im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 1988 sollte am 14. Februar um 11:30 Uhr ausgetragen werden. Jedoch wurde der Start wegen starker Windböen zweimal verschoben und schließlich um 12:35 Uhr abgesagt. Als neuer Termin wurde der 15. Februar ausgewählt. Da ursprünglich an diesem Tag geplant war die Alpine Kombination auszutragen, musste diese ebenfalls um einen Tag verschoben werden. Der Höhenunterschied von Start und Ziel betrug 874 Meter und die Strecke war 3147 Meter lang.

Der Olympiasieger Pirmin Zurbriggen, der bereits im Training dominiert hatte, war bei allen Zwischenzeitmessungen in Führung. Sein Siegerski war ein »Lochski« und hatte ihn in der aktuellen Saison die Ränge eins und zwei in Val-d’Isère und auch Rang zwei in Bad Kleinkirchheim gebracht. Wie schon vier Jahre zuvor im Abfahrtsrennen von Sarajevo gewann Peter Müller die Silbermedaille.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Abfahrt (Männer)